Новосе́лицкий райо́н — территориальная единица в Ставропольском крае России. В границах района образован Новоселицкий муниципальный округ.

Административный центр — село Новоселицкое.

География 
Район расположен в восточной части Ставропольского края, граничит с Александровским, Благодарненским, Будённовским, Георгиевским и Советским районами. Природные условия района характеризуются в целом спокойным рельефом, это степная равнина, изрезанная балками и оврагами. Район относится к зоне рискованного земледелия.

История 
Новоселицкий район был образован 23 января 1935 года.

13 января 1943 года Новоселицкий район освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

В 1958 году упразднён, а его территория передана в состав Александровского и Прикумского районов.

Указом Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1972 года и первой сессии районного Совета народных депутатов трудящихся Новоселицкий район был возрождён.

Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года, все муниципальные образования Новоселицкого муниципального района с 16 марта 2020 года были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Новоселицкий муниципальный округ.

Новоселицкий район выделяется как территориальная единица края.

Муниципально-территориальное устройство 
С 2004 до марта 2020 года в Новоселицкий муниципальный район входило 8 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 12 559 мужчин (47,04 %) и 14 138 женщин (52,96 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Населённые пункты 

В состав территории района и соответствующего муниципального округа входят 11 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты
 Весёлая Роща — хутор, снят с учёта Решением Ставропольского крайсовета от 12.03.1986 г. № 138
 Грозный — хутор, снят с учёта Решением Ставропольского краевого совета от 14.06.1972 г.
 Демина — населённый пункт, снят с учёта 31.12.1966 г.
 Долиновка — хутор, снят с учёта Решением Ставропольского крайсовета от 06.06.1969 г. № 491.
 Заря — хутор, снят с учёта Решением Ставропольского крайсовета от 12.03.1986 г. № 138.
 Нариман — хутор, снят с учёта 26.10.1977 г..
 Новая Надежда (бывш. Вперёд) — хутор, снят с учёта Решением Ставропольского крайсовета от 12.03.1986 г. № 138.
 Скакун — населённый пункт, снят с учёта 31.12.1966 г.
 Чистые Родники (до 1972 года — посёлок подсобного хозяйства совхоза «Ленинский») — посёлок, снят с учёта Решением Ставропольского крайсовета от 12.03.1986 г. № 138.
 Южная Осетия — населённый пункт, снят с учёта 31.12.1966 г.

Местное самоуправление 
 Главы муниципального округа
 Князев Александр Георгиевич. Дата назначения: 23 ноября 2007 года. Срок полномочий: 5 лет
 Антоненко Владимир Петрович. Дата назначения: 25 ноября 2016 года. Срок полномочий: 5 лет
 Коврыга Роман Анатольевич
 с 2022 года - Безменов Олег Сергеевич

 Председатели Совета муниципального округа
 Гогина Анна Евсеевна

 Главы Администрации муниципального района
 Нагаев Александр Александрович — 2007—2012
 Проскурин Олег Иванович с 2012 года
 Антоненко Владимир Петрович с 2016 года

Экономика 
Основная отрасль района — сельское хозяйство. В районе удалось не только сохранить, но и увеличить уборочную площадь зерновых и кормовых культур за счет их аренды в соседних районах края более чем на 30 тыс. га. В районе стабильно развивается животноводство. Главную роль в этом направлении занимает ЗАО «Артезианское», оно является одним из самых крупных предприятий отрасли на Северном Кавказе.

Средства массовой информации 
 Газета Новоселицкого района «Авангард»

Люди, связанные с районом 
 Мосинцев, Александр Фёдорович, поэт, член Союза писателей России
 Петров, Василий Иванович (маршал)
 Мамонтов Михаил Семёнович (22.02.1926) — участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Новоселицкого района

Археология 
 В 1977 году Х. А. Амирхановым около хутора Жуковский выявлено местонахождение Жуковское. Памятник расположен на Ставропольской возвышенности на правом берегу реки Томузловка на высоте ок. 80 м над уровнем реки (ок. 300 м над уровнем моря). По отсутствию в составе ископаемой фауны некорнезубых полёвок, учёные установили для неё верхний возрастной предел на уровне палеомагнитного эпизода Олдувай, соответственно возраст немногочисленных археологических находок оценили в 2 млн лет.
 На территории Новоселицкого района в Большом Ипатовском кургане катакомбной культуры раскопано несколько погребений с повозками. В манычском погребении 32 Большого Ипатовского кургана обнаружена двухколёсная арба с дышлом. Могильники бассейна реки Томузловки Жуковский I и Весёлая Роща I—III считаются в наиболее южными типичными памятниками восточноманычской катакомбной культуры. Среди разных пород дерева в колёсах был определён дуб обыкновенный, в трёх колёсах был определён дуб скальный.

Примечания

См. также 

 Административное деление Ставропольского края

Ссылки 
 
 
 

 
Муниципальные округа Ставропольского края
Упразднённые муниципальные районы Ставропольского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году